Manjericão-de-folha-larga ou Ocimum basilicum — planta cujas folhas são usadas como um tempero aromático
 Ocimum gratissimum ou alfava ou manjericão-cheiroso — planta proveniente do Havaí também conhecido no Brasil como manjericão

Desambiguação